Paul Elgers ist der Name folgender Personen:
* Paul Elgers (Geiger) (1876–nach 1927), deutscher  Geiger und Musikpädagoge
 Paul Elgers (Schriftsteller) (1915–1995), deutscher Schriftsteller